Imanol Rojo (ur. 30 listopada 1990 w Tolosa) – hiszpański biegacz narciarski, zawodnik klubu ALPINO UZTURRE-RFEDI.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 7 stycznia 2007 roku, podczas zawodów "Alpen Cup" w St. Ulrich am Pillersee (Austria), gdzie zajął 132. miejsce na dystansie 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 24 listopada 2012 roku w Gällivare, gdzie zajął 95. miejsce na dystansie 15 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 7 grudnia 2019 podczas biegu na 30 km (bieg łączony) w Lillehammer, uplasował się na 30. pozycji.

Jego brat Ioseba również uprawiał biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa Świata

Uniwersjada

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Rojo nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Bibliografia 
 

Hiszpańscy biegacze narciarscy
Hiszpańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1990